Niederlage bezeichnet:

 Gegenstück zu „Sieg“ im Rahmen eines Wettkampfs
 die zum Deponieren (Lagern) bestimmte Zweigniederlassung eines Unternehmens
 Zollvereinsniederlage
 Niederlage (Gemeinde Gföhl), Ortsteil von Gföhl, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich

Siehe auch:
 Die Kunst der Niederlage
 Niederlag
 Niederlagsrecht